Five Pizza Original est une chaîne française de restauration rapide spécialisée dans les pizzas.

Histoire 
Five Pizza Original est développée en franchise depuis 2018. L'enseigne mise principalement sur 45 ingrédients dans des pizzas tarifés à 5€. À la fin , l'enseigne publie une web-série sur Internet pour promouvoir son implantation en Belgique.

En 2021, l'enseigne s'implante à Colombes, Marseille, Reims, Athis-Mons et Versailles. Elle s'installe également à rue Saint-Dizier à Nancy et également à Lyon, la même année. Pour Sabrina Ben-Yellès, directrice marketing, « lorsqu’on ouvre un restaurant, on opte pour des zones à proximité de flux importants, des lycéens, des étudiants ou encore des zones pavillonnaires avec des familles. »

Notes et références

Voir aussi 
 Liste de chaînes de restaurants

Liens externes 
 

Chaîne de restaurants en France
Entreprise fondée en 2018
Pizzeria